De UMMC Cup 2017 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 15 september 2017 en 17 september 2017 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Nadezjda Orenburg, Udominate Basket en Sopron Basket. Sopron Basket won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup